Mistrzostwa świata kobiet w curlingu 2005 były rozgrywane w dniach 19-27 marca 2005 roku, w Lagoon Leisure Centre, w mieście Paisley (Szkocja). Po raz pierwszy od 1998 roku zawody były rozgrywane oddzielnie z mistrzostwami świata mężczyzn.

Trudności pojawiały się od samego początku turnieju. Warunki na lodzie nie spełniały oczekiwań chociażby z powodu położenia obiektu obok pływalni. Kolejnym problemem był brak destylowanej wody na początku rozgrywek, ponieważ organizatorzy nie zgodzili się za nią zapłacić. To wszystko doprowadziło do odroczenia 4 serii. Do tego wysokie ceny biletów sprawiły, iż na trybunach pojawiło się niewielu kibiców. Również z powodu problemów z wolontariuszami, którzy chcieli zapłaty za swoją pracę, nie użyto zegarów. Z tego powodu arbiter mógł usuwać kamienie z gry jako karę za zbyt wolną grę, co szczególnie dotknęło Rosjanki, które w wyniku tego przegrały jeden mecz.

Swoje pierwsze mistrzostwo wygrała szwedzka drużyna Anette Norberg, gdzie w meczu finałowym wygrała ze Stanami Zjednoczonymi pod dowództwem Cassandry Johnson. Norwegia, z Dordi Nordby zdobyła brązowy medal.

Reprezentacje 

*Nie wypuszcza kamienia jako ostatnia. Żarkowa gra na drugiej pozycji, a Nykänen – na trzeciej.

Statystyki

Wyniki 
Po raz pierwszy w historii mistrzostw wykorzystano nowy system play-offów (Page play-off). Polega on na tym, że po zakończeniu rundy grupowej czołowe cztery drużyny rozgrywacją play-offy. Zespoły, które zajęły pierwsze i drugie miejsce, rozgrywają mecz, a jego zwycięzca awansuje bezpośrednio do finału. Tak samo dzieje się z trzecią i czwartą drużyną, z tą różnicą, iż lepszy zespół gra później w tzw. „małym finale” z przegranym pierwszego play-offu o awans do rozgrywek o złoty medal.

Play-off

Finał 
Finał rozegrano 27 marca o godzinie 15:00.

Anette Norberg w swoim ostatnim rzucie, w dziesiątym endzie, zdobyła 4 punkty dla swojej drużyny, co dało Szwedkom zwycięstwo nad reprezentacja Stanów Zjednoczonych, pod wodzą Cassandry Johnson 10:4. Szwecja zdobyła po raz pierwszy złoto od 1999 roku, kiedy to Elisabet Gustafsson sięgnęła po tytuł Mistrzyń Świata w curlingu.

Statystyki zawodniczek:

Mały finał 
Mały finał rozegrano 26 marca o godzinie 19:00.

Trzy punkty zdobyte w pierwszym i szóstym endzie dały Szwedkom znaczącą przewagę w mini finale, który wygrały z Norweżkami (kapitan: Dordi Nordby) 10:4. W wyniku przegaranej drużyna norweska zdobyła brązowy medal.

Statystyki zawodniczek:

Play-off 1/2 
Mecz pomiędzy pierwszą i drugą drużyna w tabeli rozegrano 26 marca o godzinie 9:30.

Szwedki prowadziły przez całe spotkanie, jednak pod koniec meczu Anette Norberg pozwoliła Amerykankom wygrać przedostatniego enda doprowadzając do remisu i w końcu – dogrywki. W dodatkowym endzie kapitan szwedzkiej drużyny źle wypuściła kamień i drużyna Cassandry Johnson zdobyła cenny punkt i przepustkę do finału. Natomiast przegranie jeszcze miały szansę na złoty medal, gdyby wygrały z „małym finale” ze zwycięzcami drugiego meczu play-offów.

Statystyki zawodniczek:

Play-off 3/4 
Mecz rozegrano 26 marca o godzinie 14:00.

Po pięciu endach Kanada prowadziła 5:2. Jednak w szóstym endzie Dordi Nordby wyrównała stan punktowy i nie pozwoliła już odzyskać prowadzenia Jennifer Jones. Norweżki zdobyły w sumie 12 punktów, w tym 3 punkty (9 end), kiedy to nie miały możliwości zagrywania jako ostatnie, ponieważ Jennifer Jones wypuściła swój kamień za monco, chcąc wybić 5 kamieni przeciwniczek. Dzięki temu Norweżki spotkały się ze Szwedkami w walce o awans do finału.

Statystyki zawodniczek:

Tie-breaker

Round Robin

Sesja 1

Sesja 2

Sesja 3

Sesja 4

Sesja 5

Sesja 6

Sesja 7

Sesja 8

Sesja 9

Sesja 10

Sesja 11

Sesja 12

Sesja 13

Sesja 14

Sesja 15

Sesja 16

Sesja 17

Statystyki graczy w fazie grupowej 
Zawodnik rozegrał minimum 8 meczów na danej pozycji

Otwierająca
  Anna Bergström, Szwecja 78%
  Maureen Brunt, Stany Zjednoczone 78%
  Michele Knobel, Szwajcaria 77%
  Jekaterina Gałkina, Rosja 76%
  Lindsay Wood, Szkocja 76%
  Zhou Yan, Chiny 76%

Druga
  Jessica Schultz, Stany Zjednoczone 78%
  Cathrine Lindahl, Szwecja 76%
  Brigitte Schori, Szwajcaria 74%
  Marianne Haslum, Norwegia 70%
  Jana Nekrasowa, Rosja 69%
  Liu Yin, Chiny 69%

Trzecia
  Jamie Johnson, Stany Zjednoczone 75%
  Linn Githmark, Norwegia 74%
  Eva Lund, Szwecja 73%
  Nkeirouka Ezekh, Rosja 69%
  Lorna Vevers, Szkocja 69%

Skip
  Anette Norberg, Szwecja 74%
  Cassandra Johnson, Stany Zjednoczone 74%
  Dordi Nordby, Norwegia 70%
  Jennifer Jones, Kanada 68%
  Kelly Wood, Szkocja 68%
  Mirjam Ott, Szwajcaria 68%

Przypisy 

2005
2005 w curlingu
2005 w Szkocji
Curling w Szkocji
Paisley (Szkocja)